Pojem ověřování může vystupovat ve víceru významech:

 verifikace - ověření pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického systému, nebo funkce přístroje, a to konfrontací s fakty; nebo ověřování platnosti úsudku formální analýzou, opak falzifikace.
 úředně ověřený podpis - podpis, jehož pravost na listině je ověřena (legalizována) správním orgánem, úřadem
 ověřování kvality - přejímací zkouška při přebírce dodávky, tzv. akceptačním řízení